Goya (sèrie), sèrie de TV de 1985 protagonitzada per Enric Majó
 Goya (Madrid), , barri al Districte de Salamanca, a Madrid
 Goya (municipi), ciutat de la província de Corrientes (Argentina) i capital de departament 
 Departament Goya, departament de la província de Corrientes, al nord-est de l'Argentina
 Premis Goya, premis anuals de l'Acadèmia de les Arts i les ciències cinematogràfiques d'Espanya 
 Francisco de Goya y Lucientes, pintor aragonès
 Carola Goya